Löhnert oder Lohnert ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Löhnert (1906–1975), deutscher SS-Untersturmführer
 August Löhnert (1874–1941), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Bärbel Löhnert (* 1942), deutsche Leichtathletin, zweifache DDR-Meisterin und Olympiateilnehmerin im Weitsprung
 Karl Julius Lohnert (1885–1944), deutscher Astronom und Psychologe
 Timo Löhnert (* 1969), deutscher Fußballspieler